Adler (banda desenhada) — personagem/série de banda desenhada
 Adler (automóveis) — fabricante alemão de automóveis e motocicletas

Desambiguações de artes